Piéton (plaats); een deelgemeente van de Waalse gemeente Chapelle-lez-Herlaimont
Piéton (rivier); een riviertje in de Belgische provincie Henegouwen